Olsson är ett mycket vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Olsson 108 065
 Ohlsson 4559
 Ohlson 834
 Olson 656
 Ohlzon 79
 Olzon 70
 Ollson 9
 Olszon 2 
Tillsammans med 6 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 114 280 personer, vilket ger namnet plats nummer 7 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet Olsson har uppkommit som patronymikon för namnen Olof eller Ola.

Personer med efternamnet Olsson eller varianter av detta namn 

Denna lista är under arbete.

A 
 Adolv Olsson (1886–1958), redaktör och politiker
 Agda Paulina Olsson (1900–1987), banktjänsteman, tecknare och målare
 Agneta Olsson, flera personer
 Agneta Olsson (dansbandssångerska) (född 1964), sångerska och låtskrivare
 Agneta Olsson (popsångerska) (född 1952), sångerska och låtskrivare
 Agneta Fagerström-Olsson (född 1948), regissör
 Albert Olsson (1904–1994), författare
 Albert Olsson (fotbollsspelare) (1896–1977)
 Albert Julius Olsson (1864–1942), svensk-brittisk målare
 Alexander Olsson (1868–1952), svenskamerikansk journalist
 Alf Olsson (född 1925), målare, grafiker och skulptör
 Alfred Ohlson (1868–1940), skulptör
 Alfred Ohlsson (1850–1910), läroverkslärare och politiker
 Allan Olson (1899–1976), målare och vaktmästare
 Allan Olsson (1902–1978), trumpetare
 Allen I. Olson (född 1938), amerikansk politiker (North Dakota)
 Allvar Olsson (1838–1903), politiker
 Anders Olsson, flera personer
 Anders Ohlson  (1827–1890), lantbrukare och politiker
 Anders Ohlsson (född 1956), professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
 Anders Olson (1880–1955), skulptör
 Anders Olson (författare) (1901–2004), författare
 Anders Olsson (bangolfare) (född 1979)
 Anders Ohlsson (byggmästare) (1853–1924), byggmästare och landstingspolitiker
 Anders Olsson (författare) (född 1949), författare, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och ledamot av Svenska Akademien
 Anders Olsson (konstnär, född 1913) (1913–1999), konstnär och illustratör , tomtemålare
 Anders Olsson (motocrossförare) (född 1958), motocrossförare
 Anders Olsson (målare) (1792–1875), skollärare, målargesäll, landskaps- och porträttmålare
Anders Olsson (programledare) (född 1975), programledare
 Anders Olsson (simmare) (född 1965), paralympisk simmare, guldmedaljör 
Anders Olsson i Bågeholm (1810–1900), godsägare och politiker
Anders Olsson i Mora (1885–1974), tidningsman och politiker 
Anders Olsson i Mårdäng (1851–1937), lantbrukare och politiker
Anders Olsson i Ornakärr (1836–1908), lantbrukare och politiker
Anders Ohlson i Rolfstorp (1827–1890), lantbrukare och politiker
Anders Olsson i Tyllered (1849–1928), lantbrukare och politiker
 Anders Hildemar Ohlsson (född 1959), programledare i radio
Anders Petter Olsson (1824–1874), hemmansägare och politiker 
Anders R. Olsson (1953–2012), journalist och författare
 Anders William-Olsson (1920–2017), arkitekt
 Andreas T. Olsson (född 1979), skådespelare och dramatiker
Anette Olzon (född 1971), sångerska
 Anna Olsson, flera personer
 Anna Ollson (1841–1926), fotograf
 Anna Olsson (matlagningsexpert) (1885–1961)
 Anna Olsson (bandyspelare)
Anna Olsson (feminist)
Anna Olsson (författare) (född 1971), barnboksförfattare
Anna Olsson (handbollsspelare) (född 1986)
Anna Olsson (kanotist) (född 1964)
 Anna Olsson (längdskidåkare) (född 1976)
Anna Olsson (styrkelyftare) (född 1973)
 Anna Olsson (översättare) (född 1977)
Anna-Karin Olsson (född 1967), bandy- och tennisspelare
 Annika Olsson (född 1964), skådespelare
 Anton Ohlson (1851–1923), bruksdisponent
 Anton Olson (1881–1967), schackspelare
 Arne Olsson, flera personer
 Arne Ohlson (1911–2000), operasångare, tenor
 Arne Olson (1918–2006), dekoratör, målare och tecknare
 Arne Olsson (biskop) (född 1930), biskop i Missionsprovinsen
 Arne Olsson (konstnär) (1918–2004), målare och grafiker
 Arne Olsson (musiker) (född 1943), jazzmusiker och kompositör
 Arne Olsson (skulptör) (1926–1994)
 Arvid Olson (1886–1978), filmanimatör och konstnär
 Arvid Olsson (1888–1958), politiker
 Assar Ohlsson (1904–1982), psykiater
 Astrid Ohlson-Helin (1904–1978), operasångerska
 August Olsson (1844–1917), författare
 Axel Olson (1899–1986), konstnär (Halmstadgruppen)
 Axel Olsson (1919–2001), skulptör, tecknare och målare
 Axel Olsson (ingenjör) (1888–1958)
 Axel Olzon (1886–1975), psykiater
 Axel Olson (redaktör) (1888–1976), kommunalpolitiker, tidningsredaktör

B 
 Beata Olsson (född 2001), fotbollsspelare
 Belinda Olsson (född 1974), journalist, författare och programledare
 Bengt Olsson, flera personer
 Bengt Ohlsson (född 1963), författare och krönikör
 Bengt Olson (född 1930), svensk-fransk konstnär
 Bengt Ohlson (ishockeytränare) född 1943)
 Bengt Olsson (landshövding) )1918–1990)
 Bengt Ohlson (riksspelman) (1931–2013)
 Bengt Olsson (skådespelare) (född 1949)
 Bengt G. Olsson (1924–2015), konstruktör och entreprenör
 Bengt Harding Olson (1937–2018), åklagare och politiker, folkpartist
 Bernhard Olsson (1857–1939), lantbrukare och politiker, liberal
 Bernt Olsson, flera personer
 Bernt Olsson (litteraturvetare) (1929–2013), professor
 Bernt Olsson (politiker) (född 1934), kristdemokrat
 Bengta Olsson (1906–1991), barnboksförfattare och socialarbetare
 Benjamin Olsson (född 1991), kortdistanslöpare
 Bertil Olsson, flera personer
 Bertil Ohlson (1899–1970), friidrottare, mångkampare
 Bertil Olsson (1912–2002), generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen
 Bertil Ohlson (direktör) (1886–1951), grosshandlare
 Bibbi Olsson (1936–2010), arkitekt
 Billy Ohlsson (född 1954), fotbollsspelare och sportkommentator
 Billy Olsson (född 1941), lärare, ämbetsman och politiker, folkpartist
 Birger Olsson (född 1938), professor i Nya testamentets exegetik
 Birger Ohlsson (friidrottare) (född 1968), löpare
 Birger Olsson (politiker) (född 1927), centerpartist
 Birgitta Ohlsson (född 1975), politiker, folkpartist 
 Birgitta Olsson (friidrottare) (född 1954), diskuskastare
 Birgitta Olzon (1934–2019), skådespelare
 Björn Olsson, flera personer 
 Björn Olsson (född 1963), kompositör, gitarrist, musikproducent
 Björn Olsson (fotograf) (född 1967), fotograf och skidskytt
 Björn Olsson (ishockeyspelare) (född 1957), ishockeyspelare och tränare
 Blecko Anders Olsson (1831–1922), fiolspelman
 Bree Olson (född 1986), amerikansk porrskådespelare
 Brita Ohlsson (1917–2006), svensk målare och grafiker
 Bror Olsson, flera personer
 Bror Olsson (bibliotekarie) (1894–1973),språkvetare och biblioteksman
 Bror Olsson (skådespelare) (1860–1945), skådespelare och teaterledare
 Bror-Erik Ohlsson (1937–2020), arkivarie
 Bud Erik Olsson (1835–1904), skaffare
 Börje Olsson (född 1934), företagsledare

C 
 Carina Ohlsson (född 1957), politiker, socialdemokrat
 Carl Olsson, flera personer
 Carl "Bobo" Olsson (1928–2002), amerikansk boxare
 Carl Olson (1875–1952), svenskamerikansk målare och skulptör
Carl Olsson i Järnsida (1863–1928), liberal riksdagsman
Carl Olsson i Mellerud (1881–1972), socialdemokratisk riksdagsman
 Carl Alfred Ohlson (1853–1928), grosshandlare
 Carl August Olsson (1848–1926), byggmästare och arkitekt
 Carl-Erik Ohlson (född 1920), seglare
 Carl-Erik Olsson (1902–2001), ingenjör
 Carl Fredrik Ohlsson (1905–2000), fotograf
 Carl Johan Ohlson (1801–1876), bruksägare och gruvfogde
 Caroline Ohlsson (född 1972), målare och grafiker
 Caroline Helmersson Olsson (född 1963), politiker, socialdemokrat
 Catharina Olsson (född 1942), sångerska och sångpedagog
 Catrin Olsson (aktiv 19899), popsångerska 
 Cecilia Ohlsson (född 1926), målare och tecknare
 Cecilia Olsson (1906–1989), dansare, koreograf , "Cissi"
 Charles Olson (1910–1970), amerikansk poet och essäist
 Christer Olsson, flera personer
 Christer Olsson (född 1970), ishockeyspelare och tränare
 Christer Olsson (psykolog) (född 1946), psykolog och författare
 Christian Olsson, flera personer
 Christian Olsson (friidrottare) (född 1980), trestegshoppare
 Christian Olsson (journalist)(född 1965), radiojournalist
 Christian Olsson (musiker) (född 1971), trumslagare i Fläskkvartetten
 Christian Olsson (politiker) (1859–1932), godsägare och politiker, liberal
 Christoffer Olsson (1820–1889), lantbrukare och politiker
 Clara Olsson (1866–1954), målare
 Clas Ohlson, flera personer
 Claes Olsson (född 1948), finlandssvensk regissör och producent
 Clas Ohlson (företagare) (1895–1979), företagsgrundare och konstruktör
 Clas Olsson (född 1962), nationalekonom och ämbetsman
 Clifford Olson (1940–2011), kanadensisk seriemördare
 Conny Ohlson (född 1965), dansbandsmusiker
 Cornelius Olsson (1857–1937), lantbrukare och politiker
 Crister Olsson (född 1954), skådespelare
 Culbert Olson (1876–1962), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Kalifornien
 Curt Olsson (1919–2014), finländsk jurist
 Cyril Olsson  (1922–2007), politiker, folkpartist

D 
 Dag Olsson (född 1944), ishockeydomare
 Dagmar Olsson (1908–1980), skådespelare, sångare och dansare
 Dahl Erik Olsson (1806–1861), musiker, "Dal Jerk"
 Dan Sten Olsson (född 1947), företagsledare, huvudägare av Stenakoncernen
 Daniel Olson (1898–1978), kompositör, organist, musiklärare och musikkritiker
 Dennis Olsson (född 1994), fotbollsspelare
 Dick Olsson (född 1987), kartingförare

E
 Ebbe Ohlsson (1903–1995), lantbrukare och politiker, högerman
 Ebbe Ohlsson (konstnär) (1916–1989), målare
 Edward Ohlsson (1859–1925), arkitekt
 Edwin Ohlson (1866–1956), industriman
 Eija Hetekivi Olsson (född 1973), författare och gymnasielärare
 Einar Olsson, flera personer
 Einar Ohlson (född 1918), båtkonstruktör
 Einar Olsson (riksspelman) (1900–1994)
 Eine Ohlsson (född 1941), ishockeymålvakt
 Eivor Olson (1922–2016), friidrottare, kastare
 Ejnar Olsson, flera personer
 Ejnar "Hund-Eje" Olsson (1895–1925), bandy- och ishockeyspelare
 Ejnar "Lill-Einar" Olsson (1886–1983), backhoppare, skidåkare, fotbollsspelare
 Elisabet Hasselberg Olsson (1932–2012), textilkonstnär
 Elisabeth Ohlson Wallin (född 1961), fotograf
 Eljas Per Olsson (1800–1882), lantbrukare och politiker i bondeståndet
 Elov Olsson (född 1989), långdistanslöpare
 Elvy Olsson (1923–2022), politiker, bostadsminister, landshövding, centerpartist
 Emil Olsson, flera personer
 Emil Olson (1876–1937), filolog, professor i nordiska språk
 Emil Olsson (1890–1964), konstnär
 Emil Olsson (politiker) (1883–1952), kommunalpolitiker i Malmö, socialdemokrat
 Emil Olsson i Kyrkebol (1847–1933), hemmansägare och politiker
 Emmy Olsson (1877–1969), slöjdlärare och konstnär
 Erik Olsson, flera personer
 Eric Olsson (1816–1905),  hemmansägare och politiker
 Erik Ohlson (1874–1934), svensk-brittisk affärsman
 Erik Ohlsson (1891–1975), kemist, professor, högskolerektor
 Erik Olsson (brottare) (1930–2016)
 Erik Olsson (filosof) (född 1964), professor
 Erik Olsson (fotbollsspelare) (född 1995), fotbolls- och innebandyspelare
 Erik Olsson (ishockeyspelare) (född 1994)
 Erik Olson (konstnär, Halmstad) (1901–1986)
 Erik Olsson (konstnär, Gotland) (1919–2006), konstnär och kyrkokonservator
 Erik Olson (politiker) (1886–1966), direktör, politiker, högerman
 Erik Ohlsson (skytt) (1884–1980)
 Erik Olsson i Krokom (1906–1982), folkskollärare och politiker, socialdemokrat
 Erik "Äcke" Olsson (1860–1916), folkskollärare, författare och poet
 Eric H. Olson (1907–1995), skulptör
 Erik Wilhelm Olson (1891–1970), författare, journalist, manusförfattare, regissör
 Ernst Olsson, flera personer
 Ernst Olson (1870–1958), svensk-amerikansk publicist
 Ernst Olsson (efter 1939 Staxäng) (1898–1967), högerpolitiker
 Ernst Olsson (1909–1990) , centerpolitiker
 Eva Olsson, flera personer
 Eva Olsson (fysiker) (född 1960)
 Eva Olsson (skidlöpare) (född 1951)
 Eva Kristina Olsson (född 1958), poet, filmare, koreograf och performanceartist

F 
 Felicia Olsson född 1994), sångerska
 Filip Olsson (1904–1977), kompositör, sångtextförfattare, musiker
 Filip Olsson (ishockeyspelare) (född 1991) 
 Floyd B. Olson (1891–1936), amerikansk politiker, Minnesota Farmer-Labor Party, guvernör i Minnesota
 Frank Olsson (1922–2010), roddare
 Frans B. Olsson (1900–1976), marinmålare och sjökapten
 Fredrik Olsson, flera personer
 Fredrik Ohlsson (född 1931), skådespelare
 Fredrik Olsson (fotbollsspelare född 1982)
 Fredrik Olsson (fotbollsspelare född 1985)
 Fredrik Olsson (ingenjör) (född 1976), företagsledare
 Fredrik Olsson (musikentreprenör) (född 1967)
 Fredrik T Olsson (född 1969), manusförfattare, regissör, komiker, skådespelare
 Frithiof Ohlsson (1854–1913), landssekreterare och politiker

G 
 Georg Ohlson (1874–1957), militär
 Gert Olsson (född 1933), arkitekt
 Gillis Olsson (1889–1953), politiker, bondeförbundare
 Gits Olsson (1925–1985), kåsör, journalist, författare och manusförfattare
 Gottfrid Olsson (1890–1979), målare och grafiker
 Gun Olsson (född 1946), friidrottare (sprinter och häcklöpare)
 Gunilla Olsson (född 1947), skådespelare
 Gunilla Olsson (handbollsspelare), numera Friberg  (född 1969)
 Gunnar Olsson, flera personer
 Gunnar Olsson (fotbollsspelare född 1901) (1901–1960), fotbollsspelare i Hälsingborgs IF
 Gunnar Olsson (fotbollsspelare) (1908–1974), fotbollsspelare i GAIS
 Gunnar Olsson (geograf) (född 1935), geograf
 Gunnar Olsson (historiker) (född 1914), historiker
 Gunnar Olsson (journalist) (född 1920), journalist och politiker
 Gunnar Olsson (kanotist) (född 1960), kanotist
 Gunnar Olsson (musiker) (1914–1973), musiker
 Gunnar Olsson (regissör) (1904–1983), skådespelare och regissör
 Gunnar Olsson (skådespelare) (1935–1994), skådespelare
 Gunnel Olsson (1906–1983), folkskollärare och politiker, socialdemokrat
 Gustaf Olsson, flera personer
 Gustaf Olsson i Broddbo (1876–1962), handelsman och politiker, frisinnad
 Gustaf Olsson i Frösvi (1840–1901), hemmansägare och politiker
 Gustaf Olsson i Håskesta (1819–1896), hemmansägare och politiker
 Gustaf Olsson i Ramsta (1867–1943), lantbrukare och politiker, liberal
 Gustaf Olson i Torsby (1879–1952), bankkamrer och politiker, liberal, senare högerman
 Gustaf Olsson (journalist) (1899–1951), journalist
 Gustaf Adolf Ohlson (1845–1931), militär
 Gustav Adolf Olsson (1910–1985), målare
 Gustaf Olsson (1902–1987), kommunalpolitiker, fackföreningsfunktionär och nykterist
 Gusty Olsson (1902–1976), målare och grafiker
 Gällsbo Emil Olsson (1918–1981), riksspelman
 Gällsbo Jonas Olsson (1891–1967), spelman
 Göran Olsson (född 1965), dokumentärfilmare och filmregissör
 Göran Olsson (förlagschef) (född 1943), författare och förlagschef
 Göran Hugo Olsson (född 1965), filmare
 Gösta Olsson, flera personer
 Gösta Olzon (född 1886), författare
 Gösta Olson (arkitekt) (1894–1969)
 Gösta Olson (bankdirektör) (1912–2005)
 Gösta Olsson (folkbildare) (1902–1959)
 Gösta Olson (gymnast) (1883–1966)
 Gösta Olsson (konstnär) (1911–1971), målare och tecknare
 Gösta Olsson (växtförädlare) (född 1917)

H 
 Hagar Olsson (1893–1978), finländsk författare, litteraturkritiker, dramatiker, översättare
 Hak Mats Olsson (1791–1887), dalmålare
 Hanna Olsson, flera personer
 Hanna Olsson (författare) (född 1944), terapeut, journalist och författare
 Hanna Olsson (ishockeyspelare) (född 1999)
 Hans Olsson, flera personer
 Hans Olsson (alpin skidåkare) (född 1984) 
 Hans Olsson (författare) (född 1962), författare av ungdomsböcker
 Hans Olsson (handbollsspelare) (1929–2007)
 Hans Olsson (kanotist) (född 1964)
 Hans Olsson (konstnär) (född 1948)
 Hans Olsson (musiker), bandmedlem i Universal Poplab
 Hans Olsson (politiker) (född 1951), riksdagsledamot, socialdemokrat
 Hans Olsson (tennisspelare) (1937–2021), DC-kapten
 Hans-Olle Olsson (1928–2018), diplomat
 Hans-Olov Olsson (född 1941), företagsledare, Volvo personvagnar
 Harald Olsson
 Harry Olson (1867–1935), svensk-amerikansk jurist
 Hasse Olsson (född 1940), tidningsman
 Hasse Olsson (organist och keyboardist)
 Heather Lauren Olson (född 1982), amerikansk skådespelare
 Hed Olof Olsson (1855–1940), gåramålare
 Helena Olsson, journalist och TV-chef
 Helena Olsson Wistrand (född 1970), poet och fotograf
 Helmer Olsson (1906–1979), ämbetsman
 Henning Ohlson (1884–1941), författare, manusförfattare, sjöman
 Henning Ohlsson (1887–1960), skådespelare
 Hemming Olsson (1867–1936), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Henrik Olsson (född 1970), programledare
 Henrik R. S. Olsson (född 1976), debattör och skribent
 Henry Ohlsson (född 1956), nationalekonom och vice riksbankschef
 Henry Olsson (1896–1985), litteraturvetare, ledamot av Svenska Akademien
 Herbert Olsson (1899–1969), teolog, professor
 Hilda Olsson (1890–1961), författare med pseudonymen Kerstin Hed
 Hilding Olsson (1904–1973), meteorolog
 Hjalmar Olson (1884–1963), skolman och läroboksförfattare
 Hjalmar Olsson
 Hjalmar Olsson (geolog) (1860–1943), geolog
 Hjalmar Olsson (boxare) 1864–1927
 Hjalmar Olsson (båtbyggare) 1896–1981
 Hjalmar Olsson (bankman) (1886–1966), målare och bankdirektör
 Hjalmar Olson (direktör) (1902–1990), kemist och företagsledare
 Hjort Anders Olsson (1865–1952), spelman
 Holmfrid Olsson (1943–2009), skidskytt
 Hugo Olsson, flera personer
 Hugo Olsson (filatelist) (1900–1966), skolman och filatelist
 Hugo Olsson (konstnär) (1905–1990), målare
 Håkan Theodor Ohlsson (1871–1949), boktryckare och matrikelutgivare

I
 Inez Ohlsson (1898–1993), psykiater
 Ingela Olsson (född 1958), skådespelare
 Ingemar Olsson, flera personer
 Ingemar Olsson (företagsledare) (född 1927)
 Ingemar Olsson (musiker) (född 1947), sångare, kompositör och sångtextförfattare
 Ingemar Olsson (språkforskare) (född 1923)
 Inger Ohlsson (född 1949), fackföreningsledare och ämbetsman
 Inger Ljung Olsson (född 1967), journalist och programledare
 Ingrid Olsson, flera personer
 Ingrid Ohlsson (aktiv 1976–1977), orienterare
 Ingrid Olson (född 1933), målare, tecknare och grafiker
 Ingrid Olsson (fysiker) (1927–2018), geofysiker
 Ingrid Olsson (författare) (född 1977), författare
 Ingrid Olsson (keramiker) (född 1948), keramiker
 Ingrid Olsson (skådespelare) (född 1924), skådespelare
 Ingvar Ohlsson (1918–1996), nationalekonom och ämbetsman
 Ingvar Olsson (1923–1982), fotbollsspelare, kallad "Tjotta"
 Inki Olsson (1921–2018), målare, tecknare och grafiker
 Isabelle Olsson (född 1993), konståkare
 Ivan Ohlson (1906–1962), verksam inom arbetarrörelsen
 Ivar Olsson (1883–1944), industriledare, bergsingenjör

J 
 J Fred Olson (1870–1947), arkitekt i Kalmar
 Jakob Olsson (född 1991), fotbollsspelare
 Jacob Ohlsson i Hästekälla (1679–1738), hemmansägare, häradsdomare och politiker, bondeståndets talman
 Jan Olsson (olika betydelser), flera personer
 Jan Ohlsson (född 1962), barnskådespelare
 Jan Olsson (född 1944), fotbollsspelare
 Jan Olsson (fotbollsspelare född 1942)
 Jan Ohlsson (journalist) (född 1954)
 Jan Olsson (kriminalkommissarie) (aktiv 1994–2001)
 Jan Olsson (tränare), fotbollstränare 
 Jan Olsson (ämbetsman) (född 1960), ambassadråd
 Jan-Erik Olsson (född 1941), tidigare kriminell
 Jan-Ingvar Ohlsson (född 1946), friidrottare, medeldistanslöpare
 Jan Olof Olsson (1920–1974), journalist och författare, signatur "Jolo"
 Jan Olov Olsson (1939–2007), ämbetsman
 Jan R. Ohlson (född 1945), författare
 Janne Olsson (musiker) (född 1964)
 Janni Olsson (född 1985), programledare, fotomodell, skådespelare och friluftsskribent
 Jeanette Olsson (född 1973), sångerska och låtskrivare
 Jenny Olsson (1979–2012), längdskidåkare
 Jens Olsson (född 1964), badmintonspelare
 Jens Olsson (ishockeyspelare) (född 1984)
 Jesper Olsson (född 1966), litteraturvetare, redaktör och litteraturkritiker
 Jessica Ohlson (född 1990), jurist och politiker, Alternativ för Sverige
 Joacim Olsson  (född 1971), VD för Aktiespararna
 Joakim Olsson  (född 1988), innebandyspelare
 Johan Olsson, flera personer
 Johan Ohlsson (1824–1901), hemmansägare och politiker
 Johan Ohlsson (1833–1910), fabrikör och politiker
 Johan Olsson (ishockeyspelare) (född 1978)
 Johan Olsson (längdskidåkare) (född 1980)
 Johan Olsson (maratonlöpare) (född 1977)
 Johan Olsson (spelman), (1896–1959) fiolspelman från Uppsala
 Johan Olsson, gitarrist i metalbandet Dead by April)
 Johan A. Olsson (1916–2009), fabrikör och politiker
 Johan Erik Olsson (1865–1944) konstnär, känd som Lim-Johan
 Johan Erik Olsson i Skiftinge (1844–1924), lantbrukare och politiker
 Johan Sterner Olsson (1929–2015), målare
 Johannes Olsson, flera personer
 Johannes Olsson (1818–1886), lantbrukare, smed och poet, känd som "Brånasmeden"
 Johannes Olsson (musiker) (född 1945)
 John Olsson (1858–1943), advokat, riksdagsman, liberal
 John Olsson (arkitekt) (1929–2008), arkitekt och konstnär
 John E. Olsson (1849–1937), kommunalpolitiker och redare
 John O. Olsson (född 1942); fotograf, regissör, manusförfattare och filmproducent
 Johnny Olsson, flera personer
 Johnny Olsson (handbollsspelare)(född 1984)
 Johnny Olsson (musiker) (född 1959), trumpetare, kapellmästare, evenemangsproducent och företagsledare
 Jojje Olsson (född 1983), journalist, fotograf och författare
 Jon Olsson (född 1982), freestyleåkare på skidor
 Jonas Olsson, flera personer
 Jonas Olsson (fotbollsspelare född 1983), fotbollsspelare i England
 Jonas Olsson (fotbollsspelare född 1990)
 Jonas Olsson (fotbollsspelare född 1994)
 Jonas Olsson (fotbollstränare) ( född 1970), fotbollsspelare och tränare i IFK Göteborg
 Jonas Olsson (militär) (född 1957), militär
 Jonas Olsson (spelman) (1886–1981), spelman från Alfta
 Jonatan Olsson (född 1993), fotbollsspelare
 Josefin Olsson (född 1989), seglare
 Jöns Olsson i Kvarnbrodda (1836–1923), lantbrukare och politiker
 Jörgen Ohlsson (född 1972), fotbollsspelare
 Jörgen Olsson (född 1971), orienterare

K 
 K.J. Olsson (1893–1980), redaktör och politiker, socialdemokrat
 Kaitlin Olson (född 1975), amerikansk skådespelare
 Kajsa Olsson (född 1958), journalist och kåsör
 Kalle Olsson, flera personer
 Kalle Olsson (ishockeyspelare född 1985)
 Kalle Olsson (politiker) (född 1984), journalist och politiker, socialdemokrat
 Karin Olsson, flera personer
 Karin Olsson (politiker) (Jeppsson) (född 1944), riksdagspolitiker, socialdemokrat
 Karin Olsson (journalist) (född 1979), journalist, kulturchef på Expressen
 Karin Olsson (konstnär) (1928–2006)
 Karl Olsson, flera personer
 Karl Olsson (astronom) (1862–1939), astronom
 Karl Olsson (förläggare) (1887–1948), förläggare
 Karl Olsson (skulptör) (1884–1938), ciselör, bildkonstnär och skulptör
 Karl Enock Ohlsson (1889–1958), målare och tecknare
 Karl Erik Olsson (1938–2021), lantbrukare, politiker, centerpartist
 Karl-Erik Olsson (1927–1995), flygtekniker och målare
 Karl-Gunnar Ohlsson (född 1944), målare och författare
 Karl Gustaf Olsson (1923–2004), länsåklagare
 Karl-Manfred Olsson (1919–1996), teolog och präst
 Karolin Ohlsson (född 1991), orienterare
 Karolina Olsson (1861–1950), soverskan på Oknö
 Katarina Olsson (född 1957), jurist, professor i civilrätt
 Katarina Olsson (musiker) (född 1960), musiker och låtskrivare
 Kenneth Ohlsson (född 1948), fotbollsspelare
 Kennie Olsson (född 1949), (kvinnlig) triatlet
 Kenny Olsson (1977–2007), speedwayförare
 Kent Olsson, flera personer
 Kent Olsson (artist)
 Kent Olsson (ordförande)
 Kent Olsson (orienterare) (född 1958)
 Kent Olsson (politiker) (född 1944), politiker, moderat
 Kenth Olsson (född 1958), historiker
 Kenth Olsson (friidrottare) (född 1945), friidrottare, 110 meter häck
 Kerstin Olson (1929–2007), arkitekt
 Kim Ohlsson (född 1980), programledare i radio och TV
 Kirsten Olson (född 1991), amerikansk konståkare och skådespelare
 Kjell Olsson (född 1927), kemist
 Klas Gösta Olsson (född 1945), skådespelare
 Knut Olson (1904–1978), skådespelare
 Knut Olsson (1907–1986), tidningsman och politiker, kommunist
 Krister Olsson (född 1943), entreprenör och näringslivsprofil
 Kristina Ohlsson (född 1979), författare och säkerhetspolitisk analytiker
 Kristoffer Olsson (fotbollsspelare) (född 1995)

L 
 Lars Olsson, flera personer
 Lars Olsson (alpin skidåkare) (född 1944)
 Lars Olsson (handbollsspelare) (född 1929)
 Lars Olson (läkare) (född 1942), professor i neurovetenskap
 Lars Olsson (längdskidåkare) (född 1932)
 Lars Olsson (politiker) (född 1946), kommunalråd i Hässleholm
 Lars Olsson (serieskapare) (född 1938), skämttecknare, bibliotekarie
 Lars Olsson i Groröd (1759–1832), lantbrukare och politiker
 Lars Olsson i Vallsta (1869–1945), lantbrukare och politiker, liberal
 Lars "Knatten" Olsson (född 1947), bandyspelare
 Lars-Christer Olsson (född 1950), fotbollsledare
 Lars Gunnar Ohlsson (1905–1982), borgmästare i Helsingborg
 Lasse Olsson (död troligen 1572), krigsman med Gustav Vasa
 Leif Olsson, flera personer
 Leif Olsson (politiker) (född 1932), banktjänsteman och politiker, folkpartist
 Leif "Loket" Olsson (född 1942), programledare
Lena Olsson, flera personer
 Lena Olsson (bergspartist) (född 1954), politiker i Bergs kommun, Jämtlands län
 Lena Olsson (textilkonstnär) (född 1945), textilkonstnär
 Lena Olsson (vänsterpartist) (född 1958), politiker, vänsterpartist
 Lennart Olsson, flera personer
 Lennart Olsson (arkitekt) (1926–2008)
 Lennart Olsson (biolog) (född 1961), professor i jämförande zoologi
 Lennart Olson (fotograf) (1925–2010), fotograf och TV-filmare
 Lennart Olsson (politiker) (född 1943), kommunalpolitiker i Härjedalen, socialdemokrat
 Lennart Olsson (regissör) (1928–2020), filmregissör
 Lillback Anders Olsson (1894–1950), spelman
 Lillback Olof Olsson (1856–1942), spelman
 Lillback Per Olsson (1886–1969), spelman
 Lillemor Ohlson(född 1948), skådespelare och dansare
 Lina Olsson Rosenberg (född 1971), handbollsspelare
 Linda Olsson, flera personer
 Linda Olsson (friidrottare) (född 1972), löpare
 Linda Olsson (författare) (född 1948), jurist och författare
 Linda Olsson (skådespelare) (född 1979)
 Linnea Olsson (född 1983), sångerska, musiker och låtskrivare
 Linus Ohlsson (född 1991), racerförare
 Linus Olsson (född 1987), fotbollsspelare
 Linus Olsson (fotbollsspelare född 1991) 
 Lisbeth Olsson (född 1963), mikrobiolog, professor
 Lisbet Ohlson-Trulsson (född 1931), konstnär och teckningslärare
 LiseLotte Olsson (född 1954), politiker, vänsterpartist
 Liss Lars Olsson (1812–1876), politiker
 Lisserkers Olof Olsson (1803–1874), dalmålare
 Liz-Beth Olsson (1936–1988), sångerska och skådespelare
 Lizzie Olsson Arle (1926–2006), konstnär och konstpedagog
 Lotta Olsson, flera personer
 Lotta Olsson (författare) (född 1973), författare och översättare
 Lotta Olsson (litteraturkritiker) (född 1961)
 Lotta Olsson (politiker) (född 1960), politiker, moderat
 Lotten Olsson (1869–1949), skådespelare
 Louise Olsson (född 1974), kemitekniker, professor
 Love Olzon (född 1970), artist, musiker
 Ludvig Ohlsson (1838–1891), organist och musikhandlare
 Ludvig Olson (1845–1894), teaterdekoratör och dekorationsmålare

M 
 Madeleine Olsson Eriksson (född 1945), gynekolog, näringsdrivande, filantrop
 Madelene Olsson (handbollstränare) (född 1971), handbollstränare och tidigare spelare
 Magnus Olsson, flera personer
 Magnus Olson (1929–2018), militär
 Magnus William-Olsson (född 1960), författare
 Magnus Olsson (havskappseglare) (1949–2013)
 Magnus Olsson (konstnär) (född 1972), illustratör kallad "Mojo"
 Magnus Olsson (musiker)
 Magnus Olsson (spelman) (1883–1968), spelman
 Magnus "Kuben" Olsson (född 1972), bandyspelare
 Maja Olsson (1883–1929), konsthantverkare och grafiker
 Malin Olsson (född 1982), programledare, musiker, Fröken Sverige 2001
 Mancur Olson (1932–1998), amerikansk nationalekonom och samhällsvetare
 Manne Olsson (1908–1974), politiker, socialdemokrat
 Marcus Olsson, flera personer
 Marcus Olson (född 1977), kostymdesigner och scenograf
 Marcus Olsson (född 1972), kortfilms- och teaterregissör
 Marcus Olsson (fotbollsspelare) (född 1988)
 Marcus Olsson (ishockeyspelare) (född 1986)
 Marcus Olson (scenograf) (född 1977), scenograf och kostymdesigner
 Margareta Olsson (född 1939), skådespelare
 Maria Olsson (född 1986), handbollsmålvakt
 Maria Elin Olsson (född 1985), kampsportutövare
 Marie Ohlsson (aktiv 2009), skidorienterare
 Mark Olson (född 1961), amerikansk country- och rockmusiker
 Markus Olsson (född 1990), handbollsspelare
 Marrit Ohlsson (1914–1986), skådespelare och dansare
 Martin Olsson, flera personer
 Martin Ohlsson (1914–1973), antikvarie, målare och tecknare
 Martin Olsson (centerpartist) (född 1932), politiker
 Martin Olsson (fotbollsspelare) (född 1988)
 Martin Olsson (riksantikvarie) (1886–1981), konst- och arkitekturhistoriker, riksantikvarie
 Mathias Olsson (skådespelare) (1975–2016)
 Mats Olsson, flera personer
 Mats Olsson (basketspelare) (född 1978)
 Mats Olsson (handbollsspelare) (född 1960), handbollstränare, handbollsmålvakt
 Mats Olsson (journalist) (född 1949), sport- och musikjournalist
 Mats Olsson (musiker) (1929–2013), kompositör, kapellmästare, arrangör, pianist
 Mats Helge Olsson (född 1953), regissör, manusförfattare, filmproducent
 Matthias Olsson (född 1989), fotbollsspelare
 Mattias Olsson, flera personer
 Mattias Olsson (filmare) (född 1977)
 Mattias Olsson (konstnär) (född 1973), illustratör och konstnär
 Matts Olsson, (född 1988), alpin skidåkare
 Max Olsson (född 1999), fotbollsspelare
 Max-Erik Ohlsson (1902–1979), fotograf, tecknare, journalist och författare
 Melinda Olsson (född 1992), ishockeyspelare
 Mikael Ohlsson (född 1957), företagsledare
 Mikael Olsson (född 1986), en svensk professionell bandyspelare
 Mikael Olsson Al Safandi (född 1959), en svensk journalist och teaterledare
 Mikael "Mille" Olsson, målvaktstränare i fotboll
 Millan Olsson (1896–1954), skådespelare
 Märtha Ohlson (1876–1966), pianist och pianopedagog

N
 Nancy Olson (född 1928), amerikansk skådespelare
 Niclas Olsson (född 1990), racerförare
 Nigel Olsson (född 1949), brittisk trumslagare och sångare
 Niklas Olsson (född 1992), fotbollsspelare
 Nils Olsson, flera personer
 Nils Ohlsson-Gadde (1834–1904), läkare
 Nils Ohlson (1910–1970), skådespelare och revyskådespelare
 Nils Olzon (1891–1953), skulptör och målare
 Nils Olsson (1892–1973), skulptör
 Nils Olsson (1913–2003), målare och tecknare
 Nils Olsson (arkitekt) (1891–1951)
 Nils Olsson (klockare) (1779–1856),  bonde, kyrkbyggmästare och skulptör
 Nils Olsson (operasångare) (född 1970), tenor
 Nils Ohlsson (psykiater) (1898–1982)
 Nils Olsson (jordbruksforskare) (1890–1982), jordbruksforskare
 Nils Olsson i Rödningsberg (1873–1955), hemmansägare och politiker, socialdemokrat
 Nils Olsson i Rösta (1868–1943), lantbrukare och politiker, liberal
 Nils Olsson i Ättersta (1841–1931), hemmansägare och politiker
 Nils Olsson i Öslöv (1812–1896), politiker i bondeståndet
 Nils Gustaf Ohlsson (1891–1963), seminarierektor
 Nils Ludvig Olsson (1893–1974), författare och folkskollärare
 Nils William Olsson (1909–2007), amerikansk litteraturvetare, diplomat och släktforskare
 Ninne Olsson (född 1945), dramatiker och teaterledare

O 
 Ola Olsson, flera personer
 Ola Ohlsson (1826–1907), lantbrukare och politiker
 Ola Olsson (1823–1888), spelman och folkmusiker
 Ola Olsson (manusförfattare) (1943–2008), dramaturg och regissör 
 Ola Bosson Olsson (1824–1907), hemmansägare och politiker "i Maglehult"
 Olaus Olsson (1906–1934), skulptör
 Ole H. Olson (1872–1954), amerikansk politiker, guvernör i North Dakota, republikan
 Olivia Olson (född 1992), amerikansk skådespelare
 Olle Ohlsson (född 1928), konsthantverkare och silversmed
 Olle Olsson (1909–1972), präst
 Olle Olsson (handbollsspelare) (född 1948)
 Olle Olsson (konstnär) (1919–1977)
 Olle Olsson Hagalund (1904–1972), konstnär
 Olof Olsson, flera personer
 Olof Olsson (1830–1896), hemmansägare och politiker, Jämskog
 Olof Olsson (1841–1897), fabrikör och politiker, liberal
 Olof Olsson (biolog) (född 1935), biolog
 Olof Olsson (jurist) (född 1944), finländsk jurist
 Olof Olsson (minister) (1872–1939), politiker, socialdemokrat
 Olof Ohlsson (Spongenberg) (1888–1962), fotbollsspelare, senare byråchef
 Olof Olsson (talman) (död 1789), bondeståndets talman
 Olof Olsson (teolog) (1841–1900), svenskamerikansk teolog
 Olof Olsson i Kullenbergstorp (1859–1934), politiker, bondeförbundet
 Olof Olsson i Löräng (1863–1940), lantbrukare och politiker
 Olof Olsson i Olebyn (1813–1892), hemmansägare och politiker
 Olof Olsson i See (1862–1920), lantbrukare och politiker, liberal
 Olof Olsson i Slängserud (1811–1891), politiker i bondeståndet
 Olof Thorwald Ohlsson (1903–1982), skulptör
 Oluf Olsson (1873–1947), dansk gymnast
 Oscar Ohlsson (1847–1912), sånglärare och landskapsmålare
 Oscar Olsson (1877–1950), lektor, skolpolitiker och socialdemokratisk riksdagsman
 Oscar Olsson (fotograf) (1880–1936), fotograf och filmlaboratoriechef
 Oscar Olsson i Broberg (1856–1933), politiker
 Oskar Olsson (1905–1973), grundare av Trollhätteglass
 Otto Olsson (1879–1964), organist och tonsättare
 Ove Olson (1903–1975), svensk-fransk målare
 Owe Ohlsson (född 1938), fotbollsspelare

P 
 Pascal Olsson (född 1996), fotbollsspelare
 Patrik Olsson, flera personer
 Patrick Olsson (född 1964), musiker och radiopratare
 Patrik Olsson (fotbollsspelare) (född 1974)
 Patrik Olsson (friidrottare) (1889–1965)
 Patrik Olsson (handbollsspelare) (född 1978)
 Patrik Olsson (racerförare) (född 1988)
 Peder Ohlsson (född 1962), militär
 Pelle Olsson (född 1952), författare och muntlig berättare
 Per Olsson, flera personer
 Per Ohlsson (född 1944), dirigent och director musices
 Per Olsson (fotbollstränare) (född 1963)
 Per Olsson i Fläsbro (1864–1939), lantbrukare och politiker, liberal senare bondeförbundare
 Per Olsson Fridh (född 1981), politiker, miljöpartist, statssekreterare
 Per-Håkan Ohlsson (1916–2014), boktryckare
 Per Ola Olsson (född 1960), skolman och lundaprofil
 Per-Ola Olsson (friidrottare) (född 1961), friidrottare, sprinter
 Per-Olof Olsson (1915–1991), arkitekt och tecknare
 Per-Olof Olsson (simmare) (1918–1982), ingenjör och simmare
 Per T. Ohlsson (1958–2021), journalist
 Perry Olsson (född 1955), skidvallare
 Pers Hans Olsson (1942–2020), folkmusiker
 Pete Olson (född 1962), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Texas
 Peter Olsson, flera personer
 Petter Olson (född 1991), , mångkampare
 Peter Olsson (född 1974), ishockeyspelare, numera Peter Iversen
 Peter Olsson (musiker) (född 1961), musiker
 Peter Olsson (naturforskare) (1838–1923), natur- och fornforskare
Peter J. Olsson (född 1958), journalist
 Peter Magnus Olsson, (1857–1949), lantbrukare och politiker, högerman
 Petter Olson (född 1991), mångkampare
 Petter Olsson (1830–1911), industriman och konsul 
 Pilt Per Olsson (1844–1928), fjärdingsman och orgelbyggare
 Pontus Olsson, flera personer
 Pontus Olsson (ljudtekniker) (1948–2009), ljudtekniker, civilingenjör
 Pontus Olsson (skidskytt) (född 1988)
 Pontus Olsson (squashspelare) (född 1988), squashspelare
 Povel Ohlsson (född 1982), trumslagare och musikproducent
 Pär Olsson (1885–1925), amanuens och konstnär
 Pär-Olof Ohlsson (aktiv 1977–1980), fotbollsspelare

R
 Ragnar Olson (1880–1955), godsägare och tävlingsryttare
 Ragnar Olsson (1923–2003), zoolog
 Ragnar Olson (konstnär) (1884–1949)
 Rania Shemoun Olsson (född 1975), assyrisk-svensk journalist och nyhetsankare
 Richard Ohlsson (1874–1940), tonsättare och violinist
 Rickard Olsson (född 1967), programledare i radio och TV
 Rickard Olsson (piratpartist) (född 1967) IT-konsult och politiker
 Robert Olsson, flera personer
 Robert Ohlsson (aktiv 1924–1927), friidrottare, långdistanslöpare
 Robert Olsson (arkeolog) (född 1959), museiman
 Robert Olsson (fotograf) (1877–1941), fotograf, regissör och manusförfattare
 Robert Olsson (friidrottare) (1883–1954), friidrottare, kastare
 Robert Ohlsson (ishockey) (född 1974), ishockeytränare
 Robert Ohlsson (sångare) (1841–1888), operasångare
 Robert Olsson (TV-chef)
 Robin Olsson, flera personer
 Robin Olsson (född 1980), programledare, tv-producent, skådespelare och musikalartist
 Robin Olsson (ishockeyspelare), flera personer
 Robin Olsson (ishockeyspelare, född 5 februari 1989) 
 Robin Olsson (ishockeyspelare född maj 1989)
 Rolf Olsson (1949–2007), politiker, vänsterpartist
 Ronny Olsson (född 1961), friidrottare, medeldistanslöpare
 Rosalie Olsson (1917–1995), målare och grafiker
 Rune Olson (1921–1997), operasångare (tenor) och skådespelare
 Rune Olsson (född 1932), målare
 Ryss Anna Olsson (1878–1945), hornblåsare

S 
 Salina Olsson (född 1978), fotbollsspelare
 Samuel Ohlsson (född 2001), fotbollsspelare
 Sanne Olsson (född 1987), journalist och programledare
 Sara Jane Olson (född 1947), amerikansk kriminell
 Sean Olsson (född 1967), brittisk bobåkare
 Sebastian Ohlsson (född 1993), fotbollsspelare
 Sebastian Ohlsson (fotbollsspelare född 1992)
 Sebastian Ohlsson (ishockeyspelare) (född 1997)
 Sigvard Ohlsson (1908–1998), murare och politiker, socialdemokrat
 Sigvard Olsson (född 1936), konstnär, scenograf och dramatiker
 Simon Ohlsson, sångare och låtskrivare 
 Simon Olsson (född 1989), ishockeyspelare
 Simon Olsson (fotbollsspelare) (född 1997)
 Siri Olson (1913–2004), skådespelare, sångerska, dansös
 Smeds Lars Olsson (1857–1911), lantbrukare och politiker
 Snickar-Erik Olsson (1824–1905), bonde och spelman
 Sofia Olsson (född 1979), serieskapare och journalist
 Sofia Olsson Olsén (född 1965), journalist
 Solveig Olsson-Hultgren (född 1958), författare
 Staffan Olsson (född 1964), handbollstränare och spelare
 Staffan Olsson (född 1969), musiker, sångare och låtskrivare med artistnamn Bosson
 Staffan Olzon (född 1937), författare, dramatiker, regissör och teaterchef
 Staffan William-Olsson (född 1959), musiker
 Stefan Olsson, flera personer
 Stefan Olsson (statsvetare) (född 1968), statsvetare och skribent
 Stefan Olsson (friidrottare) (född 1962)
 Stefan Olsson (tennisspelare) (född 1987), handikappidrottare, spelar rullstolstennis
 Stellan Olsson (född 1936), regissör och manusförfattare
 Sten Olsson (född 1953), socialdemokratisk funktionär och ämbetsman
 Sten Olsson (handbollsspelare) (1944–2008), handbollsmålvakt
 Sten "Lången" Ohlsson (1922–2004), friidrottare (sprinter) och journalist
 Sten A. Olsson (1916–2013), skeppsredare, grundare av Stenasfären
 Stig Olson (1936–2016), grafiker, tecknare och målare
 Stig Olsson (1919–2008), uppmätningsman och politiker, socialdemokrat
 Stig-Helmer Olsson, rollfigur utvecklad och spelad av Lasse Åberg (född 1940)
 Stig Lennart Olsson (född 1932), handbollsspelare
 Stormats Mathias Olsson (1839–1902), handlare och politiker, liberal
 Sune Olsson (född 1943), byggnadsarbetare och politiker, vänsterpartist
 Susanne Olsson (född 1971), religionshistoriker
 Sven Olsson, flera personer
 Sven Olson (1930–2008), gitarrist
 Sven Olsson i Labbemåla (1870–1940), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Sven Olsson i Åsen (1861–1944), lantbrukare och politiker, liberal
 Sven "Bleddy" Olsson (1889–1919), fotbollsspelare
 Sven "Generalen" Ohlsson (1888–1947), fotbollsspelare
 Sven E. Olsson (aktiv 1960-talet–2000-talet), filmrecensent
 Sven-Erik Olsson (1923–1985), estlandssvensk Waffen-SS-man
 Sven-Olle Olsson (1929–2005), lantbrukare, kommunalråd, sjöbopartist, sverigedemokrat
 Sven-Olof Olson (1926–2021), generallöjtnant, flygvapenchef
 Sven-Olof Olsson (konstnär) (1924–1971), målare, tecknare och grafiker
 Svenne Olsson, bandyspelare och tränare 
 Sölve Olsson (1929–2008), målare och tecknare
 Sören Olsson (född 1964), barnboksförfattare
 Sören Olsson (konstnär) (1914–2002)

T
 Tage Olson (1900–1963), kemigraf, målare och skulptör
 Tage William-Olsson (1888–1960), arkitekt och stadsplanerare
 Tale Olsson (född 1964), violinist
 Texas Olsson (född 1988), modell och handbollsspelare
 Theodor Olsson (1879–1954), skådespelare och sceninspektör
 Theodor Olsson (spelman) (1909–1979), fiolspelman
 Thomas Olsson, flera personer
 Thomas Ohlsson (född 1958), kanotist
 Thomas Olsson (fotbollsspelare) (född 1976)
 Thomas Olsson (jurist) (född 1963)
 Thomas Olsson (serieskapare) (född 1979)
 Thorild Olsson (1886–1934), medeldistanslöpare
 Thorild Olsson (konstnär) (1902–1973), målare
 Thorwald Olsson (född 1942), journalist och författare
 Tom Olsson (född 1929), skådespelare och teaterregissör
 Tomas Olsson (1976–2006), äventyrare och extremskidåkare
 Tom Olsson (konstnär) (född 1941), målare, grafiker och illustratör
 Tommy Ohlsson (född 1973), teoretisk fysiker
 Tommy Olsson (född 1963), konstnär, konstkritiker och konstkurator
 Tony Olsson (född 1972), kriminell
 Torbjörn Olsson (1916–1998), arkitekt
 Tore Ohlson (1920–1999), företagsledare (Clas Ohlson AB)
 Tore Olsson (aktiv 1952), bandyspelare
 Torfrid Olsson (1913–2003), skulptör, tecknare, målare och lantbrukare
 Torsten Ohlson (1891–1935), filmproducent och affärsman
 Torsten Olson (1895–1982), målare, tecknare och skulptör
 Torsten Hugo Olson (1904–1995), övermaskinist och målare

U
 Ulf Olsson, flera personer
 Ulf Ohlsson (född 1964), travkusk
 Ulf Olsson (1951–2010), dömd för mord
 Ulf Olsson (ekonomhistoriker) (född 1939)
 Ulf Olsson (litteraturvetare) (född 1953)
 Ulf Olsson (politiker) (född 1971), kommunalråd i Borås
 Ulla Olsson (född 1943), friidrottare
 Ulrika Olsson (född 1990), handbollsspelare
 Uno Olsson (1895–1965), ingenjör, tekn.dr.
 Uno F. Olsson (1906–1986), lantbrukare, gruvarbetare och hembygdsforskare

V

 Valerius Olsson (1862–1954), regementspastor och politiker, högerman
 Vibeke Olsson (född 1958), författare och baptistpastor
 Victor Olsson (1895–1982), fotbollsmålvakt
 Viking Olsson (1921–2014), lärare, ornitolog och författare
 Viktor Olsson (1898–1983), målare
 Vilma Olsson (född 1999), styrkelyftare

W
 Weldon Olson (född 1932), amerikansk ishockeyspelare
 Werner Ohlson (1905–1973), skådespelare
 Wilgot Ohlsson (aktiv omkring 1910), skådespelare i några av de första svenska filmerna
 Wilgot Olsson (1906–1990), målare, göteborgskolorist
 William Olsson (1862–1923), affärsman, grundade Lundsbergs skola
 William Olsson (politiker) (1895–1955), lokalredaktör och politiker, socialdemokrat 
 William Olsson (regissör) (född 1977)

Y
 Yngve Olsson (1894–1968), stenhuggare och politiker
 Yvonne Olsson (aktiv 1982), sångerska

Å
 Åhlmans Olof Olsson (1866–1937), hemmansägare och politiker, bondeförbundare
 Åke Olsson (1924–1983), filmklippare och regissör
 Åke Olsson (ishockeyspelare) (1917–1988)

Fiktiva personer med efternamnet Olsson 
 Grannen Olsson, Kalle Ankas granne
 Kurt Olsson, Lasse Brandebys alter ego
 Stig-Helmer Olsson, rollfigur skapad av  Lasse Åberg

Se även 
 Olson (auktor)
 Olsson (släkt från Ny)

 M & O Ohlsson, klockgjuteri i Ystad
 Olsson & Rosenlunds AB, nedlagt byggnadsföretag i Heby och Stockholm
 Ohlsson & Skarne, tidigare svenskt byggföretag, numera europeiskt fastighetsbolag
 Ohlson har semester production, svenskt punkband

 Ohlson 8:8, svensktillverkad segelbåt
 Olsson per sekund eller Det finns ingen anledning till oro, svensk film från 1981

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn